Othon II ou Otton II est le nom de plusieurs souverains européens :
 Othon II, empereur romain germanique (973-983)
 Othon II, comte palatin de Lorraine (1034-1045) puis duc de Souabe (1045-1047)
 Othon II, seigneur puis comte de Zutphen (1063-1113)
 Othon II de Moravie, dit « le Noir », duc d'Olomouc (1107-1110) & (1113-1126) et duc de Brno (1123-1126), (? - 1126)
 Othon II, comte de Wittelsbach et comte palatin de Bavière (1116-1156)
 Othon II, margrave de Brandebourg (1184-1205)
 Othon II, comte de Bourgogne (1208-1231)
 Othon II, comte de Gueldre et de Zutphen (1229-1271)
 Othon II, comte palatin du Rhin (1227-1253) et duc de Bavière (1231-1253)
 Othon II, duc de Brunswick-Lunebourg (1277-1330)
 Othon II, comte de Waldeck (1344-1369)
 Othon II, duc de Poméranie-Stettin (1413-1428)
 Othon II de Palatinat-Mosbach, dit Othon le mathématicien, Comte Palatin et duc de Palatinat-Mosbach-Neumarkt (1435-1499)
 Othon II de Brunswick-Harbourg, prince de Brunswick-Harbourg (1549-1603)

Voir aussi 

 
 
 
 

Homonymie

de:Liste der Herrscher namens Otto#Otto II.